Golden kan syfta på:

Golden Artist Colors
Golden retriever – en hundras
Golden (musikgrupp) – en amerikansk rockgrupp

Geografi

Irland 

 Golden (ort i Irland), Munster,

Kanada 

 Golden, British Columbia, ort,

USA 

 Golden, Missouri, Barry County, 
 Golden, Mississippi, Tishomingo County, 
 Golden, Illinois, ort, Adams County, 
 Golden, Colorado, countyhuvudort, Jefferson County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar